Stepaniuk (nieodmienne) – polskie i ukraińskie nazwisko. W styczniu 2022 roku w Polsce nosiły je 2384 osoby, w tym 1313 mężczyzn oraz 1071 kobiet. Według danych z 2002 roku najwięcej (825), osób z tym nazwiskiem mieszkało w województwie podlaskim.

Osoby o nazwisku Stepaniuk:
 Rościsław Stepaniuk – pułkownik dyplomowany inżynier pilot Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 Jerzy Stepaniuk – duchowny prawosławny
 Bronisław Stepaniuk – polski polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.
 Andrzej Stepaniuk – burmistrz miasta Bielsk Podlaski od 1994 do 2002 roku, Przewodniczący Rady Miasta Bielsk Podlaski w latach 2006−2010.
 Anna Stepaniuk – ukraińska siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji przyjmującej. 
 Rusłan Stepaniuk – ukraiński piłkarz.

Przypisy 

Polskie nazwiska
Ukraińskie nazwiska